Турнир по водному поло на летних Олимпийских Играх 1980 года был частью соревнований по водным видам спорта (наряду с плаванием и прыжками в воду). Считается, что эти три дисциплины объединяются в один вид программы Олимпиады, так как проводятся под руководством одной и той же международной федерации — ФИНА.

Соревнования проходили в одном виде программы — турнире мужских сборных. В предварительном раунде приняли участие 12 команд, разбитых на три группы. Две лучшие команды из каждой группы в финальном раунде были объединены в группу А, в которой были разыграны места с 1 по 6. Оставшиеся шесть команд в турнире финальной группы В определили места с 7 по 12. Сборные США и ФРГ, завоевавшие путёвки на Олимпиаду по итогам чемпионата мира 1978 года, из-за бойкота не принимали участие, их заменили команды Болгарии и Швеции (что интересно, с тех пор они ни разу не смогли отобраться на олимпийский турнир).

Соревнования по водному поло проходили с 20 по 29 июля в двух спорткомплексах:
 плавательный бассейн универсального спортивного комплекса «Олимпийский»;
 открытый бассейн спорткомплекса «Лужники».
Матчи по водному поло посетили 118,247 зрителей (в среднем по 2463 зрителя на каждом из 48 матчей).

Таблица медалей

Чемпионы

Предварительный раунд 
Все матчи предварительного раунда проходили в открытом бассейне спорткомплекса «Лужники».

Группа А

Группа В

Группа С

Финальный раунд

Группа А (места с 1 по 6) 
Матчи 1-3 туров проходили в открытом бассейне спорткомплекса «Лужники», матчи 4-5 туров - в плавательном бассейне УСК «Олимпийский». 
Матчи отличались чрезвычайным упорством: из 15 матчей, проведенных в группе, более половины (8 игр) завершились с преимуществом одной из команд не более, чем в 1 мяч, и еще две игры закончились вничью.

Группа В (места с 7 по 12) 
Матчи 1-3 туров проходили в открытом бассейне спорткомплекса «Лужники», матчи 4-5 туров - в плавательном бассейне УСК «Олимпийский».

Бомбардиры

Технический комитет и судьи 
Технический делегат ФИНА —  Анте Ламбаша, директор соревнований —  Юрий Зайцев.

Технический комитет ФИНА:

  Альберто Амайя
  Ренато Дженнаро
  Серджо Каталани
  Матео Мангильот
  Корнел Мэркулеску
  Михаил Радан
  Саид Хигази
  Кенкити Хираи
  Ференц Шаламан

Судьи:

  Альфонс Анжелла
  Эухенио Асенсио
  Василий Вешелиани
  Анталь Вусек
  Йордан Гайдаров
  Георг Гюрсен
  Жан-Пьер Давид
  Олег Дзюба
  Фред ван Дорп
  Адальберто Капуани
  Н. Кетелар
  Дьёрдь Кёниг
  Нобухико Киёхара
  Душко Клисович
  Андре Кромбафф
  Эухенио Мартинес
  Сальваторе Мерола
  Дональд Ньюболд
  Панайотис Панагакос
  Вальтер Петрасовитс
  Дмитрий Попов
  Владимир Рашмаджян
  Владимир Ржечицкий
  Рольф Силха
  Раду Тимок
  Тома Томов
  Аббаи Фукс
  Апостолос Цантас
  Зураб Чачава
  Йонас Чирунас

Навигация 
 Games of the XXII Olympiad, Moscow, 1980 : official report of the Organizing Committee of the Games of the XXII Olympiad, Moscow, 1980. v. 3, рр. 458, 495—510